Blacko, eredeti nevén Karl Appela, réunioni származású francia énekes

Települések
 Anglia
Blacko település Lancashire megyében, Pendle körzetben

 Horvátország
 Blacko, telelpülés Pleterniceszentmiklós községben, Pozsega-Szlavónia megyében